Анастасія () — жіноча форма чоловічого імені Анастасій (Анастас), в перекладі з давньогрецької — «воскресіння» («повернена до життя»).

Відомі особи 
Святі

 Анастасія Римська — ранньохристиянська мучениця (I століття).
 Анастасія Римлянка — преподобномучениці III століття.
 Анастасія Узорішительниця — християнська свята, мучениця IV століття.
 Анастасія Сербська — преподобна, мати преп. Сави Сербського.

Королівські персони
 Анастасія Лісовська (Роксолана) — султанша Османської імперії.
 Анастасія Київська (Олександра-Фредеріка-Вільгельміна, принцеса Ольденбургська, в шлюбі Олександра Романова, 1838—1900) — Велика княгиня, засновниця Покровського жіночого монастиря у Києві.
 Анастасія Ярославна — королева Угорщини, княжна київська, найстарша дочка Ярослава Мудрого.
 Анастасія Романівна — перша російська цариця (за Івана Грозного).
 Анастасія Марківна — українська державна діячка, «Настя-гетьманиха» за Івана Скоропадського.
 Анастасія Миколаївна — велика княжна, дочка Миколи II.
 Анастасія Ярополківна — донька турівського і волинського князя Ярополка Ізяславича, дружина мінського князя Гліба Всеславича.

Акторки 
  (1940) — бразильська співачка, піснярка.
 Анастасія Вертинська (1944) — радянська і російська акторка театру та кіно.
 Анастасія Мінцковська (1965) — поп-співачка.
 Анастасія Волочкова (1976) — російська балерина та акторка.
 Анастасія Приходько (1987) — українська естрадна співачка.
 Анастасія Лінь — канадська акторка та модель китайського походження.

Спортсменки 
 Анастасія Коваль (1992) — українська гімнастка.
 Анастасія Кузьміна (Шипуліна) — словацька біатлоністка російського походження.
 Анастасія Гімазетдинова — узбекистанська фігуристка в жіночому фігурному катанні, найкраща фігуристка своєї країни 2000-х років.
 Анастасія Бородіна — українська гандболістка, призерка Олімпійських ігор.
 Анастасія Павлюченкова — російська тенісистка.

Кінофільми 
  : «Анастасія» — американський фільм режисера українського походження Анатоля Литвака.
  :  — німецький фільм режисера .
  :  — бразильський фільм режисера .
  : «Анастасія» — американський мультфільм.

Топоніми 
 Свята Анастасія — острів у Бургаській затоці Чорного моря, що належить Болгарії.
  — бар'єрний острів біля Флориди на північно-східному узбережжі Атлантики в США.

Інше 
 824 Анастасія — астероїд головного поясу, відкритий 25 березня 1916 року.
 «Анастасія» — роман Олександра Бушкова.

Іншомовні аналоги імені Анастасія 

 , ()
 , ()
 , ()

Анастазія (значення)

Примітки

Посилання 
 Список українських жіночих імен
 Список українських чоловічих імен

Особові імена
Жіночі імена
Українські імена
Жіночі імена грецького походження